Česká volejbalová extraliga mužů 2011/2012 (Uniqa extraliga mužů).

Základní část má 12 účastníků. Do play-off postoupí 8 nejlepších týmů. 12 tým po základní části hraje baráž s vítězem 1. ligy.

Tabulka po základní části

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
(na tři vítězství)

VK České Budějovice 3 : 0 Volejbal Brno
 21.03. 18:00 Č. Budějovice - Brno  3:0 (15, 18, 12)
 22.03. 18:00 Č. Budějovice - Brno  3:0 (14, 15, 24)
 25.03. 19:00 Brno - Č. Budějovice  0:3 (-20, -24, -21)

VK Dukla Liberec 3 : 0 VSC Zlín
 21.03. 18:00 Liberec - Zlín  3:1 (21, 24, -19, 23)
 22.03. 18:00 Liberec - Zlín  3:1 (-26, 13, 19, 17)
 25.03. 15:30 Zlín - Liberec TV 0:3 (-17, -16, -17)

VK DHL Ostrava 3 : 0 VK Karbo Benátky n. Jizerou
 21.03. 17:00 Ostrava - Benátky n. J.  3:2 (-22 ,21, 17, -28, 13)
 22.03. 17:00 Ostrava - Benátky n. J.  3:0 (20, 22, 15)
 25.03. 18:30 Benátky n. J. - Ostrava  2:3 (-23, -36, 20, 26, -12)

VO Kocouři Vavex Příbram  3 : 0 ČZU Praha
 21.03. 18:00 Příbram - ČZU Praha  3:0 (22, 16, 21)
 22.03. 19:30 Příbram - ČZU Praha  3:1 (18, 33, -20, 17)
 25.03. 18:00 ČZU Praha - Příbram  1:3 (-16, -23 ,22, -23)

Semifinále 
(na čtyřii vítězství)

VK České Budějovice 4 : 0 VO Kocouři Vavex Příbram
 02.04. 18:00 Č. Budějovice - Příbram  3:0 (21, 19, 17)
 03.04. 18:00 Č. Budějovice - Příbram  3:0 (14, 21, 23)
 06.04. 18:00 Příbram - Č. Budějovice  0:3 (-21, -22, -33)
 07.04. 17:00 Příbram - Č. Budějovice  1:3 (-27, 17, -19, -22)

VK Dukla Liberec  4 : 3 VK DHL Ostrava
 02.04. 18:00 Liberec - Ostrava  2:3 (-24, 17, -16, 23, -12)
 03.04. 17:00 Liberec - Ostrava  3:0 (18, 23, 20)
 06.04. 17:00 Ostrava - Liberec  3:1 (17, 22, -20, 22)
 07.04. 20:00 Ostrava - Liberec  2:3 (21, -22, 12, -21, -7)
 10.04. 18:00 Liberec - Ostrava  3:1 (-21, 18, 13, 19)
 12.04. 17:00 Ostrava - Liberec  3:2 (22, 18, -21, -22, 12)
 14.04. 18:00 Liberec - Ostrava  3:2 (21, 17, -19, -21, 12

O 3. místo 
(na dvě vítězství)

VK DHL Ostrava  0 : 2 VO Kocouři Vavex Příbram
 18.04. 17:00 Ostrava - Příbram  1:3 (-23, -15, 19, -23)
 20.04. 18:00 Příbram - Ostrava  3:0 (19, 20, 18)

Finále 
(na čtyři vítězství)

VK České Budějovice  4 : 0 VK Dukla Liberec
 18.04. 18:00 Č. Budějovice - Liberec  3:0 (18, 22, 16)
 19.04. 18:00 Č. Budějovice - Liberec  3:1 (17, -21, 18, 15)
 22.04. 17:00 Liberec - Č. Budějovice  0:3 (-23, -14, -26)
 23.04. 18:00 Liberec - Č. Budějovice  1:3 (22, -14, -23, -18)

Konečná tabulka 
Konečná tabulka po vyřazovacích bojích

Externí odkazy 
 volejbal.idnes.cz
 http://www.cvf.cz/ (oficiální stránky volejbalového svazu)

Česká volejbalová extraliga mužů
Volejbal v roce 2011
Volejbal v roce 2012
Sport v Česku v roce 2011
Sport v Česku v roce 2012